Атсыз — фамилия. Известные носители:
 Атсыз, Нихаль (1905—1975) — турецкий писатель, поэт, публицист, политический и общественный деятель и крупнейший турецкий идеолог и теоретик пантюркизма.
 Ала ад-Дин Атсыз (1097 или 1105—1156) — хорезмшах из огузо-туркменского племени бегдили.